K76 ou K.76 peut faire référence à :
 Autres maladies du foie, d'après la classification internationale des maladies ;
 Symphonie nº 43 (K.76), une oeuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 76, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres